Покро́вский уе́зд — название административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Покровский уезд (Владимирская губерния) — в составе Владимирской губернии
 Покровский уезд (Саратовская губерния) — в составе Саратовской губернии